Мавродендри може да се отнася за:

 Мавродендри, до 1926 година Карачали, село в дем Бер, Гърция;
 Мавродендри, до 1927 година Караагач, село в дем Кожани, Гърция.